
Molekulska formula -{C11H13N3O}- se može odnositi na:

 5-Karboksamidotriptamin
 Ampiron
 Sumanirol